"Priolo" pode ser:
 Priolo, ave
 Borgo Priolo, comuna italiana da Lombardia
 Priolo Gargallo, comuna italiana da Sicília

Desambiguações de topônimos